Mount Holly (North Carolina), plaats in North Carolina
 Mount Holly (Vermont), plaats in Vermont
 Mount Holly (New Jersey), township in New Jersey